Blakeley ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blakeley (Alabama), im Baldwin County
 Blakeley (Minnesota), im Scott County
 Blakeley (New York), im Erie County
 Blakeley (West Virginia), im Kanawha County
 Blakeley Township (Minnesota)

Personen:

 Grace Blakeley (* 1993), britische Ökonomin und Autorin
 John E. Blakeley (1888–1958), britischer Filmproduzent und Regisseur
 Johnston Blakeley (1781–1814), Offizier der US-Navy
 Peter Blakeley (* 1946), kanadischer Bobsportler
 Phyllis Blakeley (1922–1986), kanadischer Historiker

Sonstiges:
 USS Blakeley (DD-150), US-amerikanischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
 Blakeley Branch, Fließgewässer im Baldwin County, Alabama
 Blakeley River, Fließgewässer im Baldwin County, Alabama
 Blakeley Island, Insel im Mobile County, Alabama

Siehe auch:
 Blakely
 Blakley